Агуаро́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Кариньена. Занимает площадь 36,74 км². Население — 863 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы